Storie di ordinaria follia. Erezioni Eiaculazioni Esibizioni  – una raccolta di racconti dello scrittore Charles Bukowski del 1972
Storie di ordinaria follia  – un film italiano di Marco Ferreri del 1981, con Ben Gazzara, basato sulla biografia di Charles Bukowski